Elio Mosele – politico italiano
Giampaolo Mosele – combinatista nordico italiano
Vittorio Mosele – calciatore e allenatore di calcio italiano

Pagine correlate 

 Mosel
 Moseley